Scotton (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Scotton (Harrogate), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire in het district Harrogate
 Scotton (Richmondshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire in het district Richmondshire